Christian Marti peut désigner :
Christian Marti, un décorateur de cinéma français ;
Christian Marti (1993-), un joueur de hockey sur glace suisse.